До — многозначное слово.

 До — первая ступень диатонического звукоряда.
 До — 13-я буква кхмерского алфавита.
 До — японское и корейское прочтение китайского иероглифа «дао» (道).
 До (хинди:दो, перс.دو , пендж.ਦੋ) — «два».

Персоналии 
 До () — вьетнамская фамилия, соответствующая китайской фамилии Ду (杜).
  — один из 12 шыкуанов.
 До Нюан (1922—1991) — вьетнамский композитор, общественный деятель, музыковед и педагог.
 До, Крис () (род. 1970) — канадский спортсмен-паралимпиец, наиболее известен как кёрлингист на колясках, чемпион зимней Паралимпиады-2006.
 До, Тристан (род. 1993) — тайско-французский профессиональный футболист.

Топоним 
  — река в Теннесси, США.
 До (англ. Doe, ирл. Caisleán na dTuath) — замок, расположенный у деревни Крислох (графство Донегол).

См.также 
 ДО